Georg-Brauchle-Ring (München), een straat in München.
Georg-Brauchle-Ring (metrostation), een station van de metro van München.